Artykuł prezentuje szczegółowe dane dotyczące rozegranych meczów mających na celu wyłonienie 13 drużyn piłkarskich, które wezmą udział w fazie grupowej Ligi Europy UEFA 2018/2019, dzięki wygraniu ścieżki ligowej kwalifikacji. Faza kwalifikacyjna w tej ścieżce będzie trwała od 28 czerwca do 30 sierpnia 2018 i wystartuje w niej 141 zespołów.

Terminarz

Runda wstępna

Uczestnicy 
Do startu w rundzie wstępnej uprawnionych było 14 drużyn, z czego 7 zostało rozstawionych. Prawo startu od tej rundy przysługiwało drużynom które:
 zwyciężyły w pucharowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 52.-55. (4 drużyn)
 zajęły drugie miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 49.-54. (6 drużyn)
 zajęły trzecie miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 48.-51. (4 drużyn)

Pierwsze mecze zostaną rozegrane 26. i 28 czerwca, natomiast rewanże 5 lipca.

Podział na koszyki

Pary rundy wstępnej

Pierwsze mecze

Rewanże

I runda kwalifikacyjna

Uczestnicy 
Do startu w I rundzie kwalifikacyjnej uprawnionych jest 94 drużyn (7 z poprzedniej rundy), z czego 47 są rozstawione. Prawo startu od tej rundy przysługiwało drużynom które:
 zwyciężyły w pucharowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 26.-51. (26 drużyn)
 zajęły drugie miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 18.-48. (30 drużyn)
 zajęły trzecie miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 16.-47. (31 drużyn)

Pierwsze mecze rozegrane zostaną 12 lipca, natomiast rewanże 19 lipca.

Podział na koszyki 
Uwaga: Losowanie I rundy kwalifikacyjnej odbyło się przed zakończeniem rundy wstępnej, więc rozstawienia dokonano przyjmując założenie, że awans uzyska drużyna z wyższym współczynnikiem w poprzedniej rundzie. W przypadku awansu drużyny nierozstawionej, w I rundzie przejmuje ona współczynnik rywala.

Oznaczenia:

Pary I rundy kwalifikacyjnej

Pierwsze mecze

Rewanże

II runda kwalifikacyjna

Uczestnicy 
Od tej rundy turniej kwalifikacyjny będzie podzielony na 2 części – ścieżkę mistrzowską i ścieżkę ligową:
 do startu w II rundzie kwalifikacyjnej w ścieżce mistrzowskiej uprawnionych będzie 18 drużyn (15 z I rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów i 3 z rundy wstępnej kwalifikacji Ligi Mistrzów), z czego 9 będzie rozstawionych;

 do startu w II rundzie kwalifikacyjnej w ścieżce ligowej uprawnione będą 74 drużyny (47 z poprzedniej rundy), z czego 37 będzie rozstawionych.

W ścieżce ligowej prawo startu od tej rundy przysługiwało drużynom, które:
 zwyciężyły w pucharowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 19.-25. (7 drużyn)
 zajęły drugie miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 16.-17. (2 drużyny)
 zajęły trzecie miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 13.-15. (3 drużyny)
 zajęły czwarte miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 7.-15. (9 drużyn)
 zajęły piąte miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 5.-6. (2 drużyny)
 zajęły szóste miejsce w krajowych rozgrywkach federacji sklasyfikowanych w rankingu lig krajowych UEFA na miejscach 1.-4. (4 drużyny)

Losowanie odbyło się 20 czerwca 2018 roku. Pierwsze mecze rozegrane zostaną 26 lipca, natomiast rewanże 2 sierpnia 2018 roku.

Podział na koszyki 
Uwaga: Losowanie II rundy kwalifikacyjnej odbyło się przed zakończeniem I rundy, więc rozstawienia dokonano przyjmując założenie, że awans uzyska drużyna z wyższym współczynnikiem w poprzedniej rundzie. W przypadku awansu drużyny nierozstawionej, w II rundzie przejmuje ona współczynnik rywala.

Oznaczenia:

Pary II rundy kwalifikacyjnej

Pierwsze mecze

Rewanże

III runda kwalifikacyjna 
W tej rundzie kwalifikacji utrzymany został podział na 2 ścieżki – mistrzowską i ligową:
 do startu w III rundzie kwalifikacyjnej dla mistrzów uprawnionych będzie 20 drużyn (10 z poprzedniej rundy i 10 z II rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów), z czego 10 będzie rozstawionych;
 do startu w III rundzie kwalifikacyjnej w ścieżce ligowej uprawnione będą 52 drużyny (37 z poprzedniej rundy i 3 z II rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów), z czego 26 będzie rozstawionych.

Podział na koszyki 
Uwaga: Losowanie III rundy kwalifikacyjnej odbyło się przed zakończeniem II rundy, więc rozstawienia dokonano przyjmując założenie, że awans uzyska drużyna z wyższym współczynnikiem w poprzedniej rundzie. W przypadku awansu drużyny nierozstawionej, w III rundzie przejmuje ona współczynnik rywala. W przypadku drużyn przegrywających w ścieżce ligowej eliminacji do Ligi Mistrzów, brany był pod uwagę współczynnik rozstawionego zespołu w parze.

Oznaczenia:

Pary III rundy kwalifikacyjnej

Pierwsze mecze

Rewanże

Runda play-off 
W tej rundzie kwalifikacji utrzymany został podział na 2 ścieżki – mistrzowską i ligową:
 do startu w rundzie play-off dla mistrzów uprawnionych będzie 16 drużyn (10 z poprzedniej rundy i 6 z III rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów), z czego 8 będzie rozstawionych;
 do startu w rundzie play-off w ścieżce ligowej uprawnionych będzie 26 drużyn (wszystkie z poprzedniej rundy), z czego 13 będzie rozstawionych.

Podział na koszyki 
Uwaga: Losowanie rundy play-off odbyło się przed zakończeniem III rundy, więc rozstawienia dokonano przyjmując założenie, że awans uzyska drużyna z wyższym współczynnikiem w poprzedniej rundzie. W przypadku awansu drużyny nierozstawionej, w rundzie play-off przejmuje ona współczynnik rywala.

Oznaczenia:

Pary rundy play-off

Pierwsze mecze

Rewanże

Uwagi

Przypisy 

Liga Europy UEFA (2018/2019)